Ла Груља има више значења:

 Ла Груља (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Груља (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Груља (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Груља (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Груља (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Груља (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Груља (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Груља (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Груља (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Груља (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Груља, Меса де Кабадас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Груља (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Груља (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Груља (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Груља (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Груља (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Груља (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику